Wysszaja liga (1995) – 4. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kirgistanie. Rozgrywki odbywają się systemem wiosna-jesień. Wzięło w nich udział 16 drużyn podzielonych na dwie grupy, w których grano systemem kołowym w 2 rundach. Po 4 najlepsze zespoły z każdej z grup zakwalifikowały się do grupy mistrzowskiej, w której rywalizowano o tytuł mistrza Kirgistanu. Natomiast pozostałe drużyny zagrały w grupie spadkowej, w której broniły się przed degradacją do niższej ligi. Tytuł obroniła drużyna Kant-Oil Kant. Tytuł króla strzelców zdobył Aleksandr Merzlikin, który w barwach klubu Kant-Oil Kant strzelił 27 goli.

1. runda

Grupa A

Grupa B

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa północna

Grupa spadkowa południowa 
W grupie spadkowej południowej nie odbył się ani jeden mecz z powodu problemów organizacyjnych.

Zobacz też 
 Wysszaja liga kirgiska w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kirgistanie
1995 w piłce nożnej